De Engelse voetbalclub Leeds United AFC speelt sinds 1965 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Leeds United AFC

Overzicht per tegenstander 
Onderstaande verdeling per associatie op alfabetische volgorde. Ploeg waar het meest recent nog tegen gespeeld is als eerste onder het land vermeld. Bijgewerkt t/m winterstop 21/22.

Statistieken

Jaarbeursstedenbeker (seizoen 1965/66)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Leeds United AFC onder leiding van de Engelse trainer-coach Don Revie vertegenwoordigden in de Jaarbeursstedenbeker, seizoen 1965/66.

Jaarbeursstedenbeker (seizoen 1966/67)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Leeds United AFC onder leiding van de Engelse trainer-coach Don Revie vertegenwoordigden in de Jaarbeursstedenbeker, seizoen 1966/67.

Jaarbeursstedenbeker (seizoen 1967/68)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Leeds United AFC onder leiding van de Engelse trainer-coach Don Revie vertegenwoordigden in de Jaarbeursstedenbeker, seizoen 1967/68.

UEFA Cup (seizoen 1979/80)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Leeds United AFC onder leiding van trainer-coach Jimmy Adamson vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1979/80.

UEFA Cup (seizoen 1995/96)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Leeds United AFC onder leiding van trainer-coach Howard Wilkinson vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1995/96.

UEFA Cup (seizoen 2001/02)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Leeds United AFC onder leiding van trainer-coach David O'Leary vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 2001/02. In de achtste finales verloren de Engelsen van PSV Eindhoven.

UEFA Cup (seizoen 2002/03)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Leeds United AFC onder leiding van trainer-coach Terry Venables vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 2002/03.

Zie ook
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen
 Deelnemers UEFA-toernooien Engeland

Leeds United AFC
Leeds United AFC